Pond Creek ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pond Creek (Florida)
 Pond Creek (Oklahoma)
 Pond Creek (Pennsylvania)
 Pond Creek (West Virginia)